białko zapalne makrofagów
 fosforan mioinozytolu
 mobile IP
 NBA Most Improved Player Award
 MIP Smyk
 Miecz i Pług
 mipmapping
 kod IATA portu lotniczego Micpe Ramon